Ibas steht für:

 Ibas von Edessa († 457), Bischof von Edessa
 International Bodensee Airshow

als ibas:
 Name einer norwegischen Datenrettungsfirma (gehört seit 2006 zu Kroll Ontrack)

als IBAS:
 Name eines Datenbanksystems, das von 1989 bis Ende 1999 vom Deutschen Bibliotheksinstitut betrieben worden ist
 portugiesische Abkürzung (Fórum de Diálogo IBAS) für das IBSA-Dialogforum, einen Mechanismus zur Koordinierung der demokratischen Schwellenländer Indien, Brasilien und Südafrika

Abkürzung